Cochin bezeichnet:
 Cochin (Huhn), Hühnerrasse, benannt nach der Herkunft aus Cochinchina
 Cochin (Schriftart), eine Schriftart aus der Klasse der Barock-Antiqua

Cochin ist der Name folgender Orte:
 Kochi (Indien) (bis 1996 Cochin), Stadt in Kerala, Indien
 Cochin (Staat), früheres Königreich in Südindien
 Bistum Cochin, römisch-katholisches Bistum mit Sitz in Kochi
 Cochinchina, Gebiet im südlichen Vietnam
 Cochin (Saskatchewan), Ortschaft in Kanada

Cochin ist der Name folgender Gebäude:
 Hôpital Cochin, ein Krankenhaus in Paris

Cochin ist der Familienname folgender Personen:

 Denys Cochin (1851–1922), französischer Politiker und Autor
 Henry Cochin (1854–1926), französischer Politiker, Romanist, Italianist und Übersetzer
 Jean-Denis Cochin (1726–1783), französischer Pfarrer und Namensgeber des Hôpital Cochin
 Louise-Madeleine Cochin (1686–1767), französische Kupferstecherin und Malerin
 Nicolas Cochin (1610–1686), französischer Zeichner und Radierer
 Pierre-Suzanne-Augustin Cochin (1823–1872), französischer Politiker und Autor 

Siehe auch:
 Kochin
 Kotschin